V564 Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 6138 световых лет (около 1882 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,07m до +13,98m. Орбитальный период — около 0,3918 суток (9,4025 часов).

Характеристики 
Первый компонент — жёлтая звезда спектрального класса G. Радиус — около 2,66 солнечных, светимость — около 7,375 солнечных. Эффективная температура — около 5829 K.

Второй компонент — жёлтая звезда спектрального класса G.

Примечания